Китайська Суперліга 2013 — 54-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Китаю. Чемпіоном втретє поспіль став Гуанчжоу Евергранд.

Клуби

Турнірна таблиця

Результати

Бомбардири

Примітки

Посилання 
 Китайська Суперліга на soccerway 

2013
Китай
2013 у китайському спорті